«Captive» (o «The Captive», o sus plurales) puede referirse a:

Cine y televisión 
 Cautiva (Captive) (1998), película canadiense dirigida por Roger Cardinal.
 Cautiva (Captive) (2012), película dirigida por Brillante Mendoza.
 Cautivos (Captive) (1991), película (TV) dirigida por Michael Tuchner.
 Cautivos (Captives) (1994), película dirigida por Angela Pope.
 Cautivos (The Captive) (2014), película dirigida por Atom Egoyan.
 Captive (2015), película dirigida por Jerry Jameson.
 Cautiva (Captive) (2014), película (TV) dirigida por Michel Poulette.